Ebbo – biskup Sens
 Ebbo – arcybiskup Reims
 Ebbo – autor żywota Ottona z Bambergu